Rogier van Leefdael (1270), burggraaf van Antwerpen
 Rogier van Leefdael (1617-1699), heer van Deurne en Liessel